Ibrahim Yattara (Kamsar, 3 de junho de 1980) é um futebolista profissional guineense que atua como meia.

Carreira 
Ibrahim Yattara representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Naturais de Kamsar